Бердава́н () — армянский топоним.

 Бердаван — крепость на северо-востоке Армении, в Тавушской области.
 Бердаван — село в Армении.